Miejscowości w USA:
 Easton – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Easton – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Fresno
 Easton – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Mason
 Easton – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Leavenworth
 Easton – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Easton – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Bristol
 Easton – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Talbot
 Easton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Faribault
 Easton – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Buchanan
 Easton – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Easton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Easton – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northampton
 Easton – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Gregg
 Easton – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Kittitas
 Easton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams
 Easton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
Gminy w USA:
 Easton (ang. Easton Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Easton (ang. Easton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Leavenworth
 Easton (ang. Easton Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Easton (ang. Easton Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Bristol
 Easton (ang. Easton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ionia
 Easton (ang. Easton Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Easton (ang. Easton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Easton (ang. Easton Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Steele
 Easton (ang. Easton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams
 Easton (ang. Easton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
Inne:
 Easton – amerykańska korporacja, producent sprzętu sportowego
W Wielkiej Brytanii:
 Easton – miejscowość w hrabstwie Berkshire (Anglia)
 Easton – miejscowość w hrabstwie Bristol (Anglia)
 Easton – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Easton – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Easton – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Easton – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Easton – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Easton – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Easton – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Easton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Easton – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Easton – miejscowość na wyspie Wight (Anglia)
 Easton (civil parish w Wiltshire) – civil parish w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Easton (przysiółek w Wiltshire) – civil parish w hrabstwie Wiltshire (Anglia)